Лиманное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Лиманное — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Лиманное — прежнее название села Бажир Хромтауского района Актюбинской области.
 Лиманное — до 2015 г. название села Баскорык Осакаровского района Карагандинской области.

Россия 
 Лиманное — село в Серышевском районе Амурской области.
 Лиманное — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Лиманное — исчезнувшее село в Городовиковском районе Калмыкии.

 Лиманное — село в Сакском районе Крыма.

Украина 
 Лиманное — село в Очаковском районе Николаевской области.

См. также 

 Лиманный